Аквилейский собор —  может относиться к ряду христианских поместных соборов в древнеримском / итальянском городе Аквилея.

 Аквилейский собор (381) — против ариан.
 Аквилейский собор (553)
 Аквилейский собор (698)
 Аквилейский собор (1184)

См. также 
  — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Аквилейский патриархат